Sârbeni sau Sârbenii se poate referi la:

 Sârbeni, județul Teleorman, Muntenia, România
 Sârbenii de Jos, o localitate în județul Teleorman, Muntenia, România
 Biserica de lemn din Sârbenii de Jos

Vezi și 
 Sârbești (dezambiguizare)
 Sârbi (dezambiguizare)

Toponime românești